Де Смит има више значења:
 Де Смит (Ајдахо)
 Де Смит (Јужна Дакота)